Национальный молдавский дивизион 2015/2016 — 25-й чемпионат Молдавии по футболу, который начался 25 июля 2015 года, а закончился 29 мая 2016 года «золотым» матчем между «Шерифом» и «Дачией» (1:0). «Шериф» в 14-й раз выиграл национальный чемпионат и в 4-й раз за последние 5 лет.

Участники 
В чемпионате 2015/16 годов принимает участие 10 команд. «Тирасполь» прекратил своё существование и не был заявлен для участия в этом сезоне. Новыми участниками чемпионата стали клубы Петрокуб и «Сперанца» (Ниспорены).

Лицо команды

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Результаты матчей

Золотой матч 
29 мая в 20:00 на стадионе «Зимбру» впервые в истории Молдавии прошел «Золотой матч», в котором номинальным хозяином был «Шериф», а гостем «Дачия». Причиной данной игры стало одинаково набранное количество очков в турнирной таблице. Итогом встречи стала победа тираспольчан со счётом 1:0, единственный гол забил Горан Галешич.

Судьями на матче была венгерская бригада арбитров: главный арбитр — Шандор Андо-Цабо, ассистенты — Габор Ерос и Жолт Варга, четвёртый арбитр — Ференц Карако.

Примечания

Ссылки 
 Регламент чемпионата Молдавии 2015/16

Молдавия
Чемпионат Молдавии по футболу
Спорт в Молдавии в 2015 году
Спорт в Молдавии в 2016 году
Футбол в Европе в 2015 году
Футбол в Европе в 2016 году